Philetus bzw. Philetos ist der Name folgender Personen:

 Philetus, Bischof von Antiochien im 3. Jahrhundert
 Philetus (Irrlehrer), im 2. Timotheusbrief genannter gnostischer Irrlehrer
 Philetus (Märtyrer), frühchristlicher Märtyrer aus dem 2. Jahrhundert

Siehe auch:
 Philetas